El término arrebol puede referirse, en esta enciclopedia:

 al arrebol, color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del Sol;
 a Arrebol, álbum de Los Jaivas;
 al arrebol tajinaste, nombre popular de la planta Echium simplex;
 al arrebol azul, nombre popular de la planta Echium webbii.